Parlez-moi d'amour peut faire référence à :

Musique 

 Parlez-moi d'amour, chanson française de Jean Lenoir, créée par Lucienne Boyer.

Cinéma 

 Parlez-moi d'amour, film français de René Guissart, sorti en 1935 ;
 Parlez moi d'amour, film italien de Giorgio Simonelli, sorti en 1961 ;
 Parlez-moi d'amour, film français de Michel Drach, sorti en 1975 ;
 Parlez-moi d'amour (), film américano-canadien de , sorti en 1992 ;
 Parlez-moi d'amour, film français de Sophie Marceau, sorti en 2002.